El doble apellido Abal Medina puede referirse a las siguientes personas:

 Fernando Abal Medina, fundador de la organización armada argentina Montoneros;
 Juan Manuel Abal Medina (padre), político argentino nacido en 1945, hermano de Fernando;
 Juan Manuel Abal Medina (hijo), político argentino nacido en 1968, hijo del anterior.